Kosali steht für:

 Kosali, alternative Bezeichnung für Awadhi, indoarische Sprache 
 Kosali (Zebu), Zeburasse aus Nordindien